Formula Atlantic sezona 1996 je prvenstvo Formule Atlantic, ki je potekalo med 3. marcem in 7. septembrom 1996.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

1996 v športu
1996